Тази страница съдържа списък на архиепископи на Охридската архиепископия.

След завладяването на Източна България от византийците през 971 година, няколко български патриарси имат за свое седалище градове в западната част на страната, включително и Охрид. Този списък включва само архиепископите след признаването на Охридската архиепископия от императора през 1018 година. За патриарсите преди тази дата вижте Глава на Българската православна църква.

Бележки 

Списъци на хора